«Круиз для неизвестного» — французский кинофильм с Луи де Фюнесом.

Сюжет 
Уполномоченный одного банка решает ликвидировать директора Клемана Фурниля. Для реализации своего преступного плана он арендует яхту и подключает к делу некоего Фрешисса Эмиля. Появляется некая Марианна, которая желает выйти замуж за Фрешисса после смерти Фурниля. Тем временем по радио объявляют, что расследованием исчезновения банкира занимается детектив Баррал. В итоге оказывается, что Баррал не кто иной, как Марианна, которая к тому же была законной женой Фурниля.

Актёры 
 Софи Демаре — Марианна Фабр или Детектив Барраль
 Клод Дофен — Клеман Фурниль
 Пьер Брассер — Эмиль Фрешис
 Альбер Реми — Альберт
 Альбер Мишель — Боско
 Анри Кремьё — комиссар
 Рено Мэри — Заместитель директора
 Рене Бертье — Рапира
 Поль Оливье — Мэр
 Луи де Фюнес — повар на яхте

Ссылки 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1948 года
Фильмы Пьера Монтазаля